El Torneig de Taixkent 2011, oficialment conegut com a Tashkent Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 13a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 17 de setembre de 2011 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista russa Ksenia Pervak va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial  

2011
WTA Tour 2011